Борисовський район (Росія)
Борисовський район (Білорусь)